Манина — женская форма мужской славянской фамилии . Может также быть топонимом.
 Манина, Тамара Ивановна (род. 1934) — советская гимнастка, двукратная олимпийская чемпионка в командном первенстве, судья международной категории.
 Манина — река в России, протекает в Воронежской области и Волгоградской области.